Сан Хосе дел Рио има више значења:

 Сан Хосе дел Рио (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хосе дел Рио (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хосе дел Рио (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе дел Рио, Ел Ескалофрио (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе дел Рио (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хосе дел Рио (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Хосе дел Рио (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику